

Codici
 KHL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khulna (Bangladesh)

Mineralogia 
 Khl – abbreviazione dell'hollandite ricca di potassio

Sport
 KHL – sigla della Kontinental Hockey League, campionato sovranazionale di hockey su ghiaccio con squadre provenienti da diversi Paesi europei ed asiatici.

Note